Die 18. Squash-Weltmeisterschaft der Frauen fand vom 28. Oktober bis 2. November 2002 im Khalifa International Tennis and Squash Complex in Doha, Katar statt. Sie wurde parallel zum Qatar Classic der Herren ausgetragen. Das Preisgeld betrug 102.500 US-Dollar.

Sarah Fitz-Gerald verteidigte erfolgreich ihren Titel aus dem Vorjahr. Im Endspiel besiegte sie Natalie Pohrer mit 10:8, 9:3, 7:9 und 9:7. Mit ihrem nunmehr fünften Titelgewinn wurde sie alleinige Rekordsiegerin, nachdem sie sich den Rekord zuvor mit Susan Devoy (je vier Titel) geteilt hatte.

Das Teilnehmerfeld bestand aus 32 Spielerinnen, davon sieben Startplätze für Qualifikanten. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)
 

 
2002
Squashturnier in Doha
WSA World Tour 2002/03